Придорожный:

Населённые пункты

Россия 
 Придорожный — посёлок в Приволжском районе Астраханской области.
 Придорожный — хутор в Вейделевском районе Белгородской области.
 Придорожный — посёлок в Камешковском районе Владимирской области.
 Придорожный — посёлок в Заволжском районе Ивановской области.
 Придорожный — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Придорожный — посёлок в Староминском районе Краснодарского края.
 Придорожный — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Придорожный — посёлок в Кетовском районе Курганской области.
 Придорожный — посёлок в Сасовском районе Рязанской области.
 Придорожный — посёлок в Волжском районе Самарской области.
 Придорожный — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.
 Придорожный — посёлок в Ленинском районе Тульской области.
 Придорожный — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.

Персоналии 
 Придорожный, Алексей Владимирович (род. 1981) — российский шахматист.

См. также